BOH ou Boh peut faire référence à :
 Bôh, une localité du Burkina Faso
 Bohol, une province des Philippines, selon la norme ISO 3166-2:PH ;
  ;
 , une banque commerciale régionale basée à Honolulu, à Hawaï ;
 Boh Plantations Limited, entreprise camerounaise de production de bananes ;
 Boh !, une expression courante italienne utilisée pour dire je ne sais pas.